|-
| 130601 - || 2000 SD || 17 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130602 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 130603 - || || 24 de setembre, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 130604 - || || 23 de setembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 130605 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130606 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130607 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130608 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130609 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130610 - || || 20 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 130611 - || || 26 de setembre, 2000 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 130612 - || || 26 de setembre, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 130613 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130614 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130615 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130616 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130617 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130618 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130619 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130620 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130621 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130622 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130623 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130624 - || || 26 de setembre, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 130625 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130626 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130627 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130628 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130629 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130630 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130631 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130632 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130633 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130634 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130635 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130636 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130637 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130638 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130639 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130640 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130641 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130642 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130643 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130644 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130645 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130646 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130647 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130648 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130649 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130650 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130651 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130652 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130653 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130654 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130655 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130656 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130657 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130658 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130659 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130660 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130661 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130662 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130663 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130664 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130665 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130666 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130667 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130668 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130669 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130670 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130671 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130672 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130673 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130674 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130675 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130676 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130677 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130678 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130679 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130680 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130681 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130682 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130683 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130684 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130685 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130686 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130687 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130688 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130689 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130690 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130691 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130692 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130693 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130694 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130695 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130696 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130697 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130698 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130699 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130700 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
0